Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Jacksonville 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrice Marie Neumannová che ha battuto in finale Billie Jean King 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Billie Jean King (finale)
 Kerry Melville (quarti di finale)
 Wendy Overton (secondo turno)
 Judy Tegart Dalton (quarti di finale)

 Val Ziegenfuss (secondo turno)
 Corinne Molesworth (quarti di finale)
 Nell Truman (secondo turno)
 Karen Krantzcke (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Jacksonville 1972